Haseborg ist der Familienname folgender Personen:

 Martin ter Haseborg (* 1965), deutscher Orgelbaumeister
 Volker ter Haseborg, deutscher Journalist